Schwarzer Engel steht für:
 Schwarzer Engel (Band), deutsche Band

Schwarzer Engel ist der Titel der folgenden Filme:
 Schwarzer Engel (1976), US-amerikanischer Film von Brian De Palma (1976)
 Der Kommissar und das Meer: Schwarzer Engel, sechste Folge der Filmreihe Der Kommissar und das Meer

Schwarzer Engel ist der alternative Titel des folgenden Films:
 Vergessene Stunde, US-amerikanischer Film von Roy William Neill (1946)

Siehe auch:
 Tatort: Der schwarze Engel, 299. Folge der Filmreihe Tatort
 Schwarze Engel, Roman von Michael Connelly aus dem Jahr 1999